Aphaostracon rhadinum är en snäckart som beskrevs av F. G. Thompson 1968. Aphaostracon rhadinum ingår i släktet Aphaostracon och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
rhadinum